Фонд «Відкри́й Украї́ну»  — міжнародний фонд, заснований у липні 2007-го року з ініціативи Арсенія Яценюка та Збіґнева Джимали для зміцнення та розвитку авторитету України у світі.

Місія Фонду 
Основні завдання Фонду:

 піднесення міжнародного авторитету та популяризація України за кордоном;
 сприяння розвиткові міжнародної співпраці з Україною та публічної дипломатії.

Гасло Фонду — «Відкрий Україну для себе і для світу».

Відкрий Україну для себе

 В Україні Фонд працює з молодою генерацією митців, науковців та громадських лідерів, які прагнуть втілювати в життя суспільні зміни у різних регіонах.  Українська молодь має потужний потенціал і ми намагаємося його посилити.

Відкрий Україну для світу

 Фонд підтримує сучасні мистецькі ініціативи та представляє їх українській та міжнародній громадськості. Фонд сприяє поширенню інформації про кращі зразки сучасного українського візуального мистецтва та літератури у європейському культурному просторі.  

 Фонд бачить Україну потенційним регіональним лідером у сфері безпеки. Щорічний Київський Безпековий Форум та регулярні зустрічі Дипломатичного клубу є потужною платформою для міжнародної співпраці та розвитку публічної дипломатії України.

Засновники 
Арсеній Яценюк

Український політик, економіст, юрист. Голова Політичної ради Партії «Народний Фронт». Прем'єр-міністр України.

Арсеній Яценюк народився 22 травня 1974 року в м. Чернівці. У 2001 році — закінчив Чернівецький торговельно-економічний інститут, здобув освіту економіста обліку та аудиту; перед цим, у 1996 році — випускник факультету права Чернівецького державного університету імені Ю. Федьковича. У 2004 році захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук.

Яценюк працював в уряді України міністром економіки з 2005 по 2006 рік; згодом був міністром закордонних справ України у 2007 році і головою Верховної Ради з 2007 по 2008 рік. З 2009 по 2012 рік очолював політичну партію «Фронт змін». З червня по грудень 2012 року очолює раду «Об'єднаної опозиції».

Окрім цього, Арсеній Яценюк — Співголова Міжпарламентської Асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща та Голова Виконавчого комітету Національної парламентської групи в Міжпарламентському Союзі.

Збігнєв Джимала

Збіґнєв Джимала — директор та головний акціонер фінансово-промислової групи «Inter Groclin».

З 2000 року Збіґнєв Джимала інвестує в українську економіку — запустив фабрику Groclin Karpaty в Ужгороді, на якій перцюють близько 1000 працівників, а з 2008 року — інвестує в м. Долина, Івано-Франківська область.

Пан Джимала є лауреатом нагороди в галузі економіки президента Польщі та нагороджений статуеткою Лідера польського бізнесу, Президент футбольного клубу «Groclin-Dyskobolia» SSA, Почесний консул України в Польщі у м. Зелена Гура.

Керівні органи 
Наглядова рада:

 Терезія Яценюк, голова Наглядової ради Фонду «Відкрий Україну»
 Андрій Курков, письменник
 Микола Рябчук, науковий працівник Українського центру культурних досліджень.

Правління:

 Роман Шпек, голова правління Фонду «Відкрий Україну», віце-президент ЗАТ «Альфа-Банк» (Україна)
 Світлана Войцеховська, народний депутат України
 Наталя Гребенник, Доцент кафедри банківської справи Університету банківської справи при Національному банку України
 Данило Лубківський, Радник Прем'єр-міністра України (2014—2016), заступник Міністра закордонних справ України (2014).

Річні звіти 
Зі звітними матеріалами Фонду можна ознайомитись на офіційному сайті Фонду «Відкрий Україну».

Діяльність та програми Фонду

Міжнародний діалог 
Програма  «Міжнародний діалог» спрямована на забезпечення участі України у європейському дискурсі з ключових політичних, безпекових та соціально-економічних питань, а також на поглиблення розуміння міжнародним співтовариством тих процесів, які відбуваються в українському суспільстві.

Цільова аудиторія програми:

 громадські організації,
 аналітичні центри,
 засоби масової інформації,
 політична та ділова еліти.

Київський Безпековий Форум 

Щорічний  міжнародний захід «Київський Безпековий Форум» присвячений темі європейської безпеки. У ньому щорічно беруть участь найвідоміші політики та представники провідних аналітичних центрів Європи, США, Росії та країн Чорноморського регіону.

Мета форуму:

- створення незалежного майданчика для обговорення стратегічного бачення вирішення глобальних проблем безпеки;

- посилення співробітництва та налагодження діалогу у сфері безпеки між Європейським Союзом та Чорноморським регіоном;

- вплив на формування політики в Україні.

Сайт Київського Безпекового Форуму — http://ksf.openukraine.org

Київський Безпековий Форум для молоді 

Київський Безпековий Форум для молоді — платформа для обговорення молодими експертами актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України.

Даний молодіжний форум традиційно проводиться щороку, напередодні основного Київського Безпекового Форуму.

Мета форуму:

- посилення ролі нового покоління експертів, покращення їх вміння брати участь у процесі політичного аналізу та розвитку.

Дипломатичний клуб 
Дипломатичний клуб — це неформальний захід з питань зовнішньої політики для українських високопосадовців, бізнесменів, міністрів закордонних справ, незалежних аналітиків та журналістів-міжнародників. У центрі відвертих дискусій — світові процеси та зовнішньополітичні перспективи, які стоять перед Україною та іншими країнами світу.

Культурні горизонти 
Програма  «Культурні горизонти» презентує культурні здобутки сучасної України закордоном та  сприяє посиленню співпраці між культурним середовищем України й інших європейських країн.

Для об'єктивного та незаангажованого прийняття рішень стосовно надання грантів Фонд заснував Програмну раду, до складу якої входять:

 Андрій  Курков, письменник, голова Програмної ради
 Юрій  Онух, сучасний художник, куратор, директор Польського Інституту у Нью-Йорку
 Євген Солонін, фотокритик
 Микола  Рябчук, есеїст, науковий співробітник Українського центру культурних досліджень

Книжковий фонд 
Книжковий фонд — це грантова програма Фонду «Відкрий Україну» перекладів сучасної української літератури.

Фонд «Відкрий Україну» — єдиний фонд в Україні, який надає гранти на переклад сучасної української літератури іноземними мовами. Переклади вітчизняних творів поліпшують імідж України у світі, сприяють налагодженню міжкультурного порозуміння та обміну культурними цінностями.

Подорожні гранти для митців 
Фонд «Відкрий Україну» надає міні-гранти на подорожні витрати для українських митців задля обміну мистецьким досвідом на міжнародному рівні та покращення взаємодії українських й іноземних митців. Ці гранти надають українським митцям можливість представити свої здобутки усьому світові.

Кандидати на отримання грантів відбираються щомісячно за рішенням Програмної ради.

Мистецький клуб «Обличчя» 

Мистецький клуб «Обличчя», започаткований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» в партнерстві з креативним простором «Часопис», є майданчиком для спілкування та обміну досвідом із українськими та закордонними письменниками, музикантами, художниками, дизайнерами, режисерами, фотографами та іншими представниками культури. Проект покликаний популяризувати сучасне мистецтво серед молоді, надаючи можливість спілкування з вже відомими та новими обличчями в культурній сфері.

На початку березня 2016 року відбулася зустріч Мистецького клубу «Обличчя» із акторкою театру та кіно, телеведучою, волонтером Ірмою Вітовською, під час якої вона розповіла про благодійний арт-проект «Оскар і Рожева Пані» та акторську діяльність у часи війни.

«І мені здається, зараз треба більше працювати саме з таким театром, куди люди приходили би плакати і сміятися», — переконана Ірма Вітовська.

Молоді лідери 
Програма «Молоді лідери» реалізує проекти, метою яких є допомога молодим людям реалізовувати проекти, спрямовані на впровадження змін в Україні, а також сприяти небайдужій молоді, чия успішна робота націлена не лише на власну кар'єру, але й на покращення життя суспільства.

Дискусійний клуб «Відкрий світ» 

Дискусійний клуб «Відкрий Світ» — це освітній проект для соціально-активної молоді. Його мета — виховати нове покоління відповідальних лідерів.

Щомісяця Фонд проводить лекції з відомими експертами, політичними та громадськими діячами, під час яких обговорюються шляхи ефективних рішень соціальних проблем в Україні і світі.

Фонд «Відкрий Україну» у рамках Дискусійного клубу «Відкрий світ» організував зустріч із відомим українським політичним експертом, директором компанії Berta Communications Тарасом Березовцем, у рамках якої відбулася презентація книгу «Анексія: острів Крим. Хроніки «гібридної війни».

«Анексія: острів Крим. Хроніки «гібридної війни» — це передісторія інформаційної війни Росії проти України», — зазначив автор. Під час зустрічі Тарас Березовець розповів про факти, емоції, смисли і пам'ять людей, «яким важливо знати і відчувати, що у них є Небо і Земля, є їхня рідна Батьківщина».

Простір змін: жінки-лідери 
Програма «Простір змін: жінки-лідери» була спрямована на підтримку молодих, активних та успішних жінок, які працюють задля поліпшення життя в країні та реалізовують проекти, що допомагають своїм місцевим громадам. Учасниками програми стали 32 яскраві, неординарні та успішні жінки віком до 35 років.

Молодіжна рада Фонду YOUTHINK 
Молодіжна Рада Фонду «Відкрий Україну» складається з студентів, представників негромадських організацій та активних громадян, віком від 18 до 35 років.

Члени Ради об'єднані спільною метою задля вирішення простих та водночас нагальних для нашої країни питань з власної ініціативи та на волонтерських засадах.

Чому молодь обирає YOUTHINK?

 Чудова можливість навчитися працювати з іншими молодими людьми;
 Встановити контакти один з одним та навчитися працювати в команді для досягнення спільної мети;
 Отримати можливість долучатися до заходів, організованих Фондом «Відкрий Україну»;
 Отримати досвід організації та реалізації волонтерських проектів;
 Навчитися бути відповідальним за проведення соціально важливих проектів;
 Бути прикладом для інших.

Відкрий себе 
Програма «Відкрий себе» спрямована на особистісний розвиток та зміцнення власної освіти. Метою програми є поширення нових знань, ідей для сприяння саморозвитку та розвитку громадянського суспільства в Україні.

В рамках програми відбуваються відкриті лекції, зустрічі, тренінгами з фахівцями різних сфер, які допомагають широкому загалу більше пізнати, зрозуміти та відкрити себе.

Співпраця 
Фонд співпрацює з:
 The NATO Information and Documentation Centre
 The German Marshall Fund of the United States
 Фондом Віктора Пінчука
 Friedrich Ebert Stiftung 
Посольством Канади в Україні

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Фонду «Відкрий Україну»
 Офіційна сторінка Фонду «Відкрий Україну» у Facebook
 Офіційна сторінка Фонду «Відкрий Україну» у Twitter
Офіційна сторінка Фонду «Відкрий Україну» в Instagram
 Офіційний канал Фонду «Відкрий Україну» на YouTube

Благодійні фонди України